Orion  o Orió (constel·lació) , constel·lació a l'equador celeste
 Orion (mitologia), gegant de la mitologia grega
 Orion (nau espacial), nau espacial en desenvolupament de la NASA
 Orion (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Orion (Pirineus Atlàntics), municipi francès al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de l'Aquitània)
 Farners Deportiu Orion, club català de futbol de la ciutat de Santa Coloma de Farners, a la Selva
 Orion (còmic), còmic creat per Jacques Martin
 Orion (manga), manga de Shirow Masamune

Música 
 'Orion', és una òpera escrita el 1712 pel compositor Gottfried Heinrich Stölzel.